Полі (італ. Poli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим. 
 Полі(p-фенілен) (читається полі-пара-фенілен) — ненасичений полімер, органічний напівпровідник, структурною одиницею якого є p-фенілен — двовалентний.